Un chopper est un objet de pierre taillée préhistorique, aussi appelé galet aménagé.
 Un chopper est une moto caractérisée par une fourche rallongée.
 Chopper est un film australien réalisé par Andrew Dominik en 2000.
 CHopper (Comet Hopper) est une proposition de mission spatiale de la NASA vers une comète.
 Chopper est un terme familier employé dans les forces armées américaines pour désigner un hélicoptère.
 Tony-Tony Chopper est un personnage du manga One Piece.
 Chopper (C1-10P) un personnage de la série télévisée d'animation Star Wars Rebels.

Voir aussi 
Le chopping est une technique d'observation astronomique.